1963 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 Выставка произведений Всеволода Андреевича Баженова открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

 Всесоюзная художественная выставка «Физкультура и спорт в изобразительном искусстве» открылась в Москве.

 30 марта — «Выставка произведений сотрудников музея» открылась в Государственном Эрмитаже. Её участниками была группа молодых литераторов и художников. Экспозиция просуществовала два воскресных дня и вошла в историю ленинградского андеграунда благодаря участию в ней Михаила Шемякина, работавшего в Эрмитаже, как и большинство остальных участников такелажником.

 Выставка «Советское изобразительное искусство» открылась в Варшаве.

 Выставка А. Е. Архипова (1862—1930), приуроченная к 100-летию со дня рождения художника, открылась в залах Академии художеств.

 1 ноября — в продажу поступили первые билеты Всесоюзной художественной лотереи, проведение которой взяли на себя Союз художников СССР и Министерство культуры СССР, «в целях популяризации и широкого распространения среди трудящихся произведений советского изобразительного и декоративно-прикладного искусства». В 1963 году было разыграно 20 тыс. произведений, среди них работы Сергея Герасимова, Алексея Грицая, Аркадия Пластова, Николая Ромадина, Мартироса Сарьяна, Владимира Серова и других. Стоимость разыгрываемых произведений от 50 до 1000 рублей. Стоимость билета 50 коп.

 Выставка работ известного ленинградского художника и педагога М. Г. Платунова открылась в Йошкар-Оле.

 Выставка лучших произведений крупнейшего в Европе фарфорового завода в Дулёво (основан в 1832 году), созданных художниками завода за 1918-1963 годы, открылась в Москве в залах Союза художников СССР.

 Выставка произведений Александра Николаевича Самохвалова открылась в начале ноября в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

 21 ноября Всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства открылась в ГРМ. Экспонировалось 4200 произведений 800 авторов.

 Выставка графики ленинградской художницы Эвенбах Елены Константиновны открылась в залах ЛОСХ.

 В ноябре в выставочных залах ЛОСХ открылась выставка работ художника В. Р. Френца, посвящённых Кубе. Представлено около 50 листов рисунков. Как писала газета Вечерний Ленинград в статье, посвящённой открытию выстаки, автор провёл несколько месяцев на Кубе и сейчас работает над серией картин.

 В декабре в салоне ЛОХФ РСФСР на Невском проспекте, дом 8 открылась выставка работ ленинградских художников, отобранных для Всесоюзной художественной лотереи. Экспонировались произведения Всеволода Баженова, Ивана Варичева, Вячеслава Загонека, Олега Ломакина, Евсея Моисеенко, Ярослава Николаева, Виктора Рейхета, Ивана Савенко, Владимира Токарева, Юрия Тулина, Бориса Угарова и других художников.

Скончались 
 27 февраля — Конашевич Владимир Михайлович, русский советский художник, график, иллюстратор книги, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (род. в 1888).
 20 мая — Рождественский Василий Васильевич, русский советский живописец, график (род. в 1884).
 14 июня — Мотовилов Георгий Иванович, русский советский скульптор, лауреат Сталинской премии (род. в 1884).
 23 июля — Герасимов Александр Михайлович, известный советский живописец, первый президент Академии художеств СССР, Народный художник СССР, лауреат четырёх Сталинских премий (род. в 1881).
 30 августа — Дымшиц-Толстая Софья Исааковна, русский советский живописец и график (род. в 1884).
 7 сентября — Дубровский-Эшке Борис Владимирович, советский художник кино, Заслуженный деятель искусств РСФСР (род. в 1897).
 9 декабря — Кикин Андрей Викторович, советский скульптор (род. в 1898).
 20 декабря — Михаил Никитич Панин, советский живописец, заслуженный деятель искусств УССР (род. в 1877).

Примечания

Галерея

См. также 

 Союз художников СССР

 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 Александр Николаевич Самохвалов. Выставка произведений. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1963.
 Всесоюзная художественная лотерея 1963 года // Ленинградская правда, 1963, 30 октября.
 Павлов А. Полотна мастера живописи // Вечерний Ленинград, 1963, 5 ноября.
 Вдохновение художника войдёт в каждый дом // Вечерний Ленинград, 1963, 9 ноября.
 Симоновская В. О делах и людях страны // Ленинградская правда, 1963, 14 ноября.
 Симоновская В. Из глины и стекла... // Ленинградская правда, 1963, 22 ноября.
 Щедрая палитра // Ленинградская правда, 1963, 14 ноября.
 В ЛОСХ открылась выставка работ В. Френца, посвящённых Кубе // Вечерний Ленинград, 1963, 21 ноября.
 Григорьева Н. Всесоюзная художественная. // Ленинградская правда, 1963, 26 декабря. 
 Всеволод Баженов. Живопись. К 85-летию со дня рождения. Выставка произведений. Каталог. — Санкт—Петербург: 1994. — 6 с.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том первый. — М: Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том второй. — М: Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. — М: Советский художник, 1979.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. — М: Советский художник, 1981.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том четвёртый. Книга первая. — М: Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 4-й, книга вторая. — Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство Академический проект, 1995.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.

Изо
История искусства СССР по годам